Князь Борис Антонович Четвертинский  (1784—1865) — полковник русской армии из польского рода Святополк-Четвертинских, участник Наполеоновских войн, впоследствии управляющий Московским конюшенным отделением, обер-шталмейстер; владелец подмосковной усадьбы Филимонки. Родной брат известных красавиц М. А. Нарышкиной и Ж. А. Вышковской, к которым были неравнодушны Александр I и его брат Константин Павлович, соответственно.

Биография

Детство 
Сын князя Антония-Станислава Святополк-Четвертинского, родился в 1784 г. в Пшемысле, где его отец был каштеляном. Именным Высочайшим указом от 11 ноября 1792 г. князь Борис Четвертинский был записан в лейб-гвардии Преображенский полк.

Во время восстания Костюшко в 1794 г., отец его был повешен поляками на глазах семьи за приверженность к России. В осиротелом семействе приняла живое участие императрица Екатерина. Она немедленно пожаловала вдове 1500 душ крестьян в Литве, в Гродненской губернии, а детей выписала в Санкт-Петербург, призрела и облагодетельствовала сирот. Обе дочери были сделаны фрейлинами и помещены во дворце, а молодой князь Борис был определён в кадетский корпус, откуда 1 января 1796 г., несмотря на свои ещё почти весьма молодые годы, был выпущен подпоручиком в Преображенский полк.

1800-е годы 
В 1801 году Четвертинский ранил на дуэли А. И. Рибопьера, серьёзных санкций не последовало. Затем он быстро подвигается в чинопроизводстве. 6 ноября 1803 г. он вышел в отставку уже с чином полковника. Милости двора не прекращались и при воцарении Александра; при последнем это были отношения почти родственные, поддерживаемые исключительною благосклонностью императора Александра к его сестре, Марье Антоновне.

18 июня 1805 г. Четвертинский поступил снова на службу, теперь в лейб-гвардии Гусарский полк. В это время, несколько отдалившись от сестры, он жил почти безвыездно со своим эскадроном в Царском Селе. Но лишь только начались Наполеоновские войны, он решил принять участие в них, и его участие в кампаниях, начиная с 1805 г. и до самого выхода в отставку в 1813 г., можно назвать блистательным.

В кампании 1805 г. Четвертинский состоял при графе Голенищеве-Кутузове и 12 января 1806 г. он, в чине полковника Павлоградского гусарского полка, награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 633 по кавалерскому списку Судравского и № 1633 по списку Григоровича — Степанова)

24 февраля того же года он получил золотую саблю с надписью «За храбрость». В кампании 1807 г. Четвертинский числился в Александрийском гусарском полку и находился при фельдмаршале графе Каменском. 20 мая 1807 г., за отличие при Фридланде, Четвертинский был удостоен прусского ордена «Pour le Mérite», и 21 сентября того же года пожалован орденом св. Владимира 3-й степени, 20 мая 1808 г. — св. Анны 2-й степени.

После этих военных подвигов Четвертинский 11 февраля 1810 г., снова оставил службу, несмотря на убеждения великого князя Константина Павловича и на желание самого императора удержать его на службе. Отставка его и в этот раз была непродолжительна.

Отечественная война с Наполеоном вызвала сильный подъём патриотического духа; начались пожертвования на сформирование ополчения, и одним из крупных жертвователей был граф Дмитриев-Мамонов, на средства которого образован был особый полк. 1 июля 1812 г. командиром этого полка, который был назван 1-м конным казачьим полком, император назначил князя Б. А. Четвертинского (в сражении эскадроном командовал ротмистр В. А. Насакин). По изгнании Наполеона князь Четвертинский снова удалился в отставку (16 июля 1813 г.).

22 августа 1827 года пожалован придворным званием «в должности шталмейстера» двора Его Величества с чином действительного статского советника, 6 апреля 1835 года произведён в шталмейстеры, а на коронацию императора Александра II 26 августа 1856 года — в обер-шталмейстеры; был управляющим Московским конюшенным отделением.

Смерть 
Последние годы своей жизни князь Четвертинский прожил в Москве, в казённом доме у Колымажного двора, где и скончался 23 января 1865 г.; похоронен в своём имении в Подольском уезде Московской губернии.

Много раз встречал я в петербургских гостиных этого красавца, молодца, опасного для мужей, страшного для неприятелей, обвешанного крестами, добытыми в сражениях с французами. Я знал, что сей известный гусарский полковник, наездник, долго владевший женскими сердцами, наконец сам страстно влюбился в одну княжну Гагарину, женился на ней и сделался мирным жителем Москвы.

Личная жизнь 

С 8 января 1811 года был женат на княжне Надежде Фёдоровне Гагариной (1792—1883), дочери известной княгини П. Ю. Гагариной и сестре В. Ф. Вяземской. Её отец был убит в Варшаве почти одновременно с отцом её мужа. По словам современницы, мадам Четвертинская была «прелестна и имела большой успех в свете, будучи очень красивой, она нисколько этим не жеманничала, манеры её были благородны и изящны». Была счастлива в браке. «Кто кого более любил, муж или жена? Право сказать не могу», — отмечал Вигель. 30 августа 1857 года была пожалована меньшим крестом Ордена Св. Екатерины, а в 1877 году назначена статс-дамой. Была уважаема при дворе и до самых последних лет не пропускала ни одного случая, чтобы не появиться там. После смерти мужа, постоянно жила в Москве в подаренном ей казённом доме у Колымажного двора. В браке было шесть дочерей и три сына:
 Борис (1811—1862)
 Надежда (1812—1909), замужем за князем А. И. Трубецким (1806—1855).
 Фёдор (1814—1831)
 Елизавета (1815—1869), замужем за бароном А. Г. Розеном (1812—1874).
 Прасковья (1818—1899), замужем за князем С. А. Щербатовым (1804—1877), у них сын Николай и дочь Прасковья.
 Мария (15.03.1819—20.12.1862), скончалась от тифозной горячки в Париже. Похоронена в Москве.
 Вера (1820—08.12.1894), фрейлина двора, не замужем; в 1890 году основала в имении Филимонки Князь-Владимирский женский монастырь.
 Владимир (1824—12.11.1859), состоял адъютантом у московского генерал-губернатора, по отзыву современника, внешне был очень красивый собой, но совершенно пустой и ходок по женщинам. Был женат на первой московской красавице на двоюродной племяннице графине Ольге Николаевне Гурьевой (1830—08.06.1855), дочери Н. Д. Гурьева. Оба супруга умерли совсем молодыми от чахотки. Похоронен в Париже на Монмартре.  Их сын, Борис Владимирович, получил в приданое за женой, Верой Александровной Казаковой, подмосковное село Успенское.
 Наталья (1825—1906), фрейлина, замужем за князем Д. Ф. Шаховским (1821—1863), сыном декабриста Ф. П. Шаховского; основательница Александровской общины сестёр милосердия «Утоли моя печали».

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (1806)
 Золотое оружие «За храбрость» (1806)
 Орден «Pour le Mérite» (Пруссия) (1807)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1807)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1807)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1837)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1839; императорская корона к этому ордену пожалована в 1841)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1845)
 Орден Белого орла (1849)

Примечания

Литература 
 Давыдов В. Д. Памятные заметки // «Русская старина», 1871, т. III, июнь
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. -, 2007.
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.
 Федорченко В. И. Двор российских императоров. — —Красноярск, 2004.
 Список гражданским чинам первых III классов. Исправлено по 1 мая 1861. — , 1861. — С. 45.

Лейб-гусары
Дуэлянты Российской империи
Полковники (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Обер-шталмейстеры (Российская империя)
Борис Антонович
Обладатели звания «в должности шталмейстера»
Действительные статские советники
Похороненные в Подольске
Преображенцы